A Sound of Thunder (verhaal), een kortverhaal
A Sound of Thunder (film), een film gebaseerd op bovengenoemd verhaal
A Sound of Thunder (computerspel), een computerspel uit 2004
A Sound of Thunder (band), een Amerikaanse metalband